Etiopia
 Afdera – vulcano
 Afdera – woreda (distretto) della Regione di Afar